Бюкк:

 Бюкк — национальный парк в Венгрии.
 Бюкк (горный массив) — горный массив в Венгрии, находится на северо-востоке страны.

См. также 
 Бюк